Rudamina (Alytus), een plaats in het Litouwse district Alytus
 Rudamina (Vilnius), een plaats in het Litouwse district Vilnius